Happy World est un éditeur de jeux de société.

Jeu édité 
Orient, 1995, Kris Burm

Lien externe 
 Présentation de Happy World sur Luding

Éditeur de jeux de société